

Geografia 
Molitor – città del Wisconsin, Stati Uniti d'America

Persone 
 Bernard Molitor (1755-1833) – ebanista francese
 Gabriel Jean Joseph Molitor (1770-1849) – generale francese
 Karl Molitor (1920-2014) – sciatore alpino svizzero
 Katharina Molitor (1983) – giavellottista tedesca
 Marc Molitor (1949) – calciatore francese
 Martin von Molitor (1759-1812) – pittore austriaco
 Paul Molitor (1956) – giocatore e allenatore di baseball statunitense
 Simon Franz Molitor (1766-1848) – violinista, chitarrista e compositore austriaco

Altro 
 Piscina Molitor – complesso costituito da una piscina e un albergo a Parigi
 Stradivari Molitor – antico violino realizzato dall'omonimo liutaio italiano

Pagine correlate 
 Porte Molitor